Rogoźnica peut désigner :

 en Pologne
 Rogoźnica, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie,
 Rogoźnica, un village dans la voïvodie des Basses-Carpates,
 Rogoźnica, un village dans la voïvodie de Lublin,
 Rogoźnica, un village dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.

 en 
 Rogoznica, un village dans le comitat de Šibenik-Knin.